Dolo – volontà di una persona di arrecare danno agli altri

Geografia

Centri abitati 
 Dolo – comune del Burkina Faso
 Dolo – città dell'Etiopia
 Dolo – comune della Francia
 Dolo – comune italiano del Veneto
 Dolo – città della Somalia

Altro 
 Dolo – torrente dell'Emilia-Romagna